Résultats détaillés de l'édition 2011 du tournoi de tennis professionnel masculin de Vienne. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250, s'est tenue du 24 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Au premier tour, Dominic Thiem, 18 ans, s'impose face à Thomas Muster, 44 ans. La différence d'âge entre les deux joueurs (26 ans) est la plus importante dans un match de l'ATP Tour depuis 1985.
 Jo-Wilfried Tsonga remporte le tournoi en simple en battant Juan Martín del Potro en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent en finale face à Max Mirnyi et Daniel Nestor. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

Vienne
ATP 2011
Sport en Autriche en 2011
Tennis en octobre 2011